Ankum peut désigner :
 Ankum, commune allemande de l'arrondissement d'Osnabrück, Land de Basse-Saxe.
 Ankum, village situé dans la commune néerlandaise de Dalfsen, dans la province d'Overijssel.